

Sciences 
 Un recouvrement, en mathématiques : une notion de la théorie des ensembles
 Le recouvrement spectral en traitement du signal est un problème qui apparaît lors de l'échantillonnage de donnés

Finance 
 Le recouvrement de créances, consiste à mettre des actions en place afin de récupérer une somme d'argent due

Technique 
 Le recouvrement, en typographie, est une technique consistant à imprimer un élément de dimensions légèrement supérieures à ses dimensions réelles
 Le recouvrement, dans le domaine maritime : la partie du foc (génois) dépassant en arrière du mât et donc recouvrant une partie de la grand'voile
 Le Recouvrement, en nouage, est une technique permettant de recouvrir la surface d'un objet avec du cordage

Christianisme 
 Le recouvrement de Jésus au Temple